Анаксагор () — древнегреческий скульптор.

О персонаже из античных источников известно немногое. Родился на острове Эгина. После победы над персами в битве при Платеях 479 года  греки в благодарность олимпийским богам поручили Анаксагору создать статую Зевса. Эту скульптуру высотой в десять локтей (~4,5 м) в Олимпии упоминают Геродот и Павсаний.

Упомянут в одном из фрагментов сочинений Анакреонта, а также у Диогена Лаэртского: «Были ещё и три других Анаксагора … второй — скульптор, упоминаемый Антигоном».

Примечания

Литература 
 
 
 

Скульпторы Древней Греции
Родившиеся на Эгине